Miejscowości w USA:
 Rhine – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Dodge
 Rhine – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Rhine (ang. Rhine Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan